Satevó es un topónimo de origen tarahumara que significa En el arenal. En México puede referirse a:

Municipio de Satevó, municipio del estado mexicano de Chihuahua;
San Francisco Javier de Satevó, localidad del estado mexicano de Chihuahua, cabecera del municipio anterior;
Satevó (Batopilas), localidad del estado mexicano de Chihuahua, en municipio de Batopilas.